

Persone
 Leopoldo II Margravio d'Austria (1050-1095)
 Leopoldo II d'Asburgo-Lorena (1747-1792) – Imperatore
 Leopoldo II di Toscana (1797-1870) – Granduca
 Leopoldo II del Belgio (1835-1909) – Re

Altro
Leopoldo II – piroscafo del XIX secolo